Матвеевская — женская форма фамилии , может также выступать как название населённых пунктов:
 Матвеевская, Ольга Александровна (1882—?) — учительница, эсерка, депутат Всероссийского учредительного собрания.

Россия 
 Матвеевская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Матвеевская — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Матвеевская — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Матвеевская — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Матвеевская — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Матвеевская — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Матвеевская — деревня в Верховском сельском поселении Верховажского района Вологодской области.
 Матвеевская — деревня в Сибирском сельском поселении Верховажского района Вологодской области.
 Матвеевская — деревня в Чушевицком сельском поселении Верховажского района Вологодской области.
 Матвеевская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Матвеевская — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Матвеевская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Матвеевская — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Матвеевская — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Матвеевская — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Матвеевская — деревня в Прилузском районе Коми.
 Матвеевская — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.

См. также 
 Матвеевская улица